Артур Бернард Бисгайер (; , Нью-Йорк — , Фреймингем, Массачусетс) — американский шахматист, гроссмейстер (1957). Чемпион США среди юношей (1948). В 1950-х годах победитель открытых чемпионатов США (1950, 1954, 1956 и 1959). В составе команды США участник матчей с командой СССР (1954 и 1955) и 5 олимпиад (1952, 1958, 1960, 1964 и 1972). Участник межзональных турниров: Гётеборг (1955) — 17-е; Стокгольм (1962) — 16-е места.

Лучшие результаты в международных турнирах: Саутси (1950) — 1—2-е; Вена (1953) — 1-е; Богота (1958) — 4—5-е; Москва (1961) — 5—7-е; Утрехт (1961) — 3—4-е; Гастингс (1961/1962) и Бевервейк (1962) — 4—5-е; Сан-Хуан (1969) — 2—4-е; Малага (1971) — 2-е; Лон-Пайн (1973) — 1-е; Кито (1977) — 2-е; Нью-Йорк (1979) — 2—4-е места.

Шахматист универсального стиля.

Спортивные достижения

Книги 
 American chess masters from Morphy to Fischer, N. Y., 1974 (соавтор).

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

 U.S. Chess Hall of Fame — Arthur Bernard Bisguier

Шахматисты США
Выпускники Высшей школы естественных наук Бронкса